Файф (, на шотландски: Fìobh) е една от 32-те области в Шотландия. Граничи с областите Клакмананшър и Пърт анд Кинрос.

Населени места 
Някои от населените места в областта са:

Култура 
В Кърколди се намира известната оперната компания Файф Опера.

Външни препратки 
 Сайт на област Файф

Административно деление на Шотландия